Abeleño puede referirse a:
 El nombre común de la planta Hyoscyamus albus
 El nombre común de la planta Hyoscyamus niger